Michael Maasmeier (* 23. Januar 1962 in Paderborn, Nordrhein-Westfalen) ist ein deutscher Unternehmer. Er ist Gesellschafter der Counterpart Group. Die Agenturgruppe mit Sitz in Köln wurde von ihm 1991 gegründet und ist auf strategische Markenführung spezialisiert.

Leben 
Nach dem Abitur 1981 am Gymnasium Nepomucenum in Rietberg begann Maasmeier ein Studium der Betriebswirtschaftslehre, welches er 1988 als Diplom-Kaufmann der Universität zu Köln abschloss.

Von 1988 bis 1991 war Maasmeier als Management Berater bei der Beratungsfirma Watson Wyatt in den Beratungsfeldern Strategie, Internationales Marketing und Krisenmanagement tätig.  

Er war am Aufbau der nationalen Wirtschaftsförderung der Türkei beteiligt und wurde vom Premierministerium der Türkei im April 2007 zum Deutschen Repräsentanten der Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT) ernannt.

Er ist zudem Mitglied des Schiedsgerichts zur Beilegung von bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten der Industrie- und Handelskammer zu Köln.

Veröffentlichungen 
 Externes Krisenmanagement. Betriebswirtschaftliche Studientexte. 1987, ISBN 978-3-89003-307-5.

Einzelnachweise 

Unternehmer (Köln)
Deutscher
Geboren 1962
Mann